Озерки — село в Сараевском районе Рязанской области России, входит в состав Бычковского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 6 км на запад от центра поселения села Бычки и в 17 км на юго-запад от райцентра посёлка Сараи.

История  
Козьмодемьянское (Озерки) в качестве «новоселебного села, что была пустошь Бокино упоминается в окладных книгах 1676 года, где сказано и о существующей здесь «церкви святых мучеников Козмы и Дамиана», которая была освящена в 1694 году. В 1781 году в селе была построена новая деревянная также Космодамианская церковь.

В XIX — начале XX века село являлось центром Козьмо-Демьяновской волости Ряжского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 241 дворов.

С 1929 года село являлось центром Озерковского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Бычковского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

Достопримечательности 
В селе находится недействующая Космодамианская церковь (1917).

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района